Hope se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederic William Hope
 Sylvia Hope